Набоково — название населённых пунктов в России:

 Набоково — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Набоково — деревня в Пронском районе Рязанской области.